Тит Флавий Сабин  (, 1 век пр.н.е.) е син на Тит Флавий Петрон и Тертула. Той е конник от Реате (днес Риети) в Италия.

Той служи в провинция Азия и е данъчен служител в Авентикум. Със съпругата си Веспасия Пола има двама сина – консула Тит Флавий Сабин и бъдещия император Веспасиан и една дъщеря Флавия, която умира като дете.

Източници 

 Тацит, Histories
 Светоний, Дванадесетте цезари

Флавии